Zawody w lekkoatletyce na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 w Tokio rozegrane zostały pomiędzy 30 lipca a 8 sierpnia 2021 na Stadionie Narodowym w Tokio.

Kwalifikacje

Program 
Zmagania maratończyków i chodziarzy rozgrywano w sesji porannej (oba maratony oraz chód na 50 km mężczyzn) oraz popołudniowej (oba chody na 20 km) na Odori Park.

Rezultaty

Kobiety

Mężczyźni

Mieszane

Tabela medalowa

Multimedaliści 

Źródło danych: Oficjalna strona IO Tokyo 2020.

Uwagi

Przypisy 

!